MS kan være en forkortelse for flere forskellige ting:

 Mellemfolkeligt Samvirke, en politisk uafhængig forening (ngo), som kæmper for en mere retfærdig verden gennem rettighedsbaseret udvikling
 Microsoft (f.eks. i MS-DOS)
 millisekund
 Mississippi
 Motorskib (ofte skrevet M/S)
 Multipel sklerose

.ms kan være en forkortelse for:

 .ms, et nationalt topdomæne der er reserveret til Montserrat